Yingyong Yodbuangam (, né Prayong Buangam) est un chanteur pop thaïlandais

Carrière 
Yodbuangam est chanteur depuis 1992.

Discographie

Albums

Notes et références 

 

Chanteur thaïlandais
Chanteur de luk thung
Naissance en décembre 1962
Naissance dans la province de Si Saket